personen
 Alfons Braeckman (1827-1914), een Belgisch politicus
Dirk Braeckman (1958), een Belgisch fotograaf
Dominique Braeckman (1956), een Belgisch politicus
Fred Braeckman (1944-2015), een Belgisch journalist
Freek Braeckman (1979), een Belgisch journalist
Johan Braeckman (1965), een Belgisch hoogleraar en filosoof
Jozef Braeckman (1803-1894), een Belgisch politicus
Pascal Braeckman (), een Belgisch geluidstechnieker
Prosper Braeckman (1888-1920), een Belgisch voetballer
varia
Graanstokerij Braeckman, een stokerij te Oudenaarde